Cynthia Sieler (1951-), est une joueuse de tennis professionnelle australienne.
 Ernst Sieler (1893-1983), est un Generalleutnant allemand au sein de la Wehrmacht.
  (1927–1971), sculpteur et enseignant allemand.
  (1911–1976), pédagogue et enseignante allemande.
  (1930–2001), homme politique allemand.
Patronyme germanique